Васильев, Пётр Павлович:
 Васильев, Пётр Павлович (1867—1930) — русский и советский врач, Герой Труда.
 Васильев, Пётр Павлович (1908—1994) — советский театральный режиссёр.